UZS steht für:
 „Uhrzeigersinn“, siehe Drehrichtung
 Soʻm (ISO-4217-Code), die Währung Usbekistans

uzs steht für:
 Südusbekische Sprache (ISO-639-3-Code), Dialekt der usbekischen Sprache

UZS